Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Todd Martin e Jared Palmer 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Ken Flach /  Rick Leach (quarti di finale)

 Mark Keil /  Dave Randall (primo turno)
 Mike Briggs /  Trevor Kronemann (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1993
ATP Tour 1993